Ángel Mingote Lorente (Daroca, 1895 - Madrid, 1961), compositor, pianista, organista i musicòleg 
 Antonio Mingote Barrachina (Sitges, 1919 - Madrid, 2012), dibuixant humorístic, escriptor i periodista 
 Sergi Mingote i Moreno (Parets del Vallès, 1971 - K2, Pakistan, 2021), alpinista i polític català